Quintela de Leirado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintela de Leirado (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Quintela de Leirado (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar